Гартово — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.

Деревня Гартова указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1792 года.

Население 
По данным статистического сборника «Сельские населенные пункты Ярославской области на 1 января 2007 года», в деревне Гартово проживает 12 человек. По топокарте на 1981 год в деревне проживало 0,04 тыс. человек.

География 
Деревня расположена в центральной части района, на расстоянии около 5 км к северо-востоку от Большого села. Она стоит на удалении около 1 км к западу от дороги, ведущей от Большого села через станцию Лом к федеральной трассе  Ярославль—Рыбинск. Деревня стоит на открытом пространстве, рядом с ней стоят деревни Кулыново, к юго-западу, и Стрябково, к северо-западу. К западу от деревни заболоченный лес, окружающий посёлок Дунилово. Многочисленные осушительные канавы в этом лесу сбрасывают воды в протекающую юго-западнее реку Курбица.

Примечания 

Населённые пункты Большесельского района